Ökosophie (engl. ecosophy) ist ein Neologismus, der aus dem Wortpaar ökologische Philosophie gebildet wurde. Die drei Philosophen Arne Næss, Félix Guattari und Raimon Panikkar weisen dem entstehenden Wort Ökosophie dabei unterschiedliche Bedeutungen zu.

Für
die Ökosophie nach Naess, siehe Tiefenökologie#Gründung durch Arne Næss;
die Ökosophie nach Guattari, siehe Félix Guattari#Ökosophie;
die Ökosophie nach Panikkar, siehe Raimon Panikkar#Philosophie und Ökosophie.